Александар Новаковић се може односити на:

 Александар Новаковић, српски књижевник, драматург и дипломирани историчар.
 Александар Новаковић (атлетичар), српски атлетичар из БиХ, бацач кугле.